Venditti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonello Venditti (* 1949), italienischer Liedermacher
 David Venditti (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler
 Giovanbattista Venditti (* 1990), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Venditti, amerikanischer Comicautor